Eratosthenes ist der Name von:
 Eratosthenes von Kyrene (* ca. 276 v. Chr.; † 194 v. Chr.), griechischer Mathematiker, Geograph, Geschichtsschreiber, Philologe und Dichter sowie Direktor der Bibliothek von Alexandria
 Eratosthenes (Oligarch), Politiker im antiken Athen
 Eratosthenes (Historiker), ebenfalls aus Kyrene, Verfasser von Galatika in 7 Büchern 
 Eratosthenes (Neuplatoniker), leugnete die Körperlosigkeit der Seele 
 Eratosthenes Scholastikos (6. Jahrhundert), Verfasser von Epigrammen und erotischen Gedichten

Siehe auch:
 (3251) Eratosthenes
 Sieb des Eratosthenes
 Eratosthenes (Mondkrater)
 Eratosthenes-Tiefseeberg